Moqueguani – abitanti di Moquegua
Moqueguani – abitanti di Regione di Moquegua